Dominique Farrugia (né en 1962), humoriste, réalisateur et producteur français ;
Laurent Farrugia (né en 1937), philosophe et homme politique guadeloupéen ;
Marlène Farrugia (née en 1960), footballeuse française ;
Michael Farrugia, homme politique maltais ;
Ray Farrugia (né en 1955), joueur et entraîneur de football maltais.

Homonymie de patronyme
Patronyme maltais